micromol, een miljoenste deel van een mol (eenheid);
 MicroMol, een Duits bedrijf in laboratoriumbenodigdheden.